Quercia – nome comune di alberi del genere Quercus
 Quercia – figura araldica
 Quercia – calciatore italiano
 Roberto Quercia – cestista italiano
 Julien Quercia – calciatore francese
 Contrada della Quercia – ex contrada di Siena